Elettromacumba – album dei Litfiba del 2000
Elettromacumba – singolo dei Litfiba del 2000, primo estratto dall'album omonimo